Левенка — топоним, гидроним:

 Левенка— река в России, бассейн Волги.
 Левенка — село в Стародубском районе Брянской области.
 Левенка — бывший хутор на территории Унечского района Брянской области.
 Левенка — село в Духовницком районе Саратовской области.